Geografie
 Lithgow (stad), stad in Nieuw-Zuid-Wales, Australië
 City of Lithgow, een Local Government Area in Nieuw-Zuid-Wales, Australië

Personen
 Alexander Frame Lithgow (1870-1929), Schots-Australische componist en dirigent
 John Lithgow (1945), Amerikaanse acteur en zanger